La denominación Hospital Provincial de Madrid ha correspondido a varios edificios a lo largo de la historia de Madrid:

 Al Hospital General y de la Pasión ubicado en Atocha durante el siglo XIX y parte del XX.
 Desde 1965 al actual Hospital Clínico San Carlos ubicado en Moncloa.